Ise (dichteres), Japans waka-dichteres
 Ise (slagschip), Japans slagschip uit de Tweede Wereldoorlog
 Irish Stock Exchange - de effectenbeurs van Ierland in Dublin

Geografie
 Ise (Duitsland), rivier in de Duitse deelstaat Nedersaksen (zijrivier van de Aller)
 Ise (Engeland), rivier in het Engelse graafschap Northamptonshire (zijrivier van de Nene)
 Ise (Mie), stad in de Japanse prefectuur Mie
 Ise (Noorwegen), gemeente in de Noorse provincie Østfold
 Ise (provincie), een voormalige provincie van Japan

Zie ook 
 Ise Ekiti, stad in Nigeria (ook kortweg Ise genoemd)
 Ise Monogatari, Japans literair wek
 Ise Jingu, shinto-schrijn voor de godin Amaterasu in de Japanse stad Ise